Рахим:

 Рахим, Брент (род. 1978) — тринидадский футболист, полузащитник.
 Рахим, Гарай (Григорий Васильевич Родионов; 1941—2021) — советский и российский поэт.
 Рахим, Джалалудин Абдур (1906—1977) — пакистанский политик и философ.
 Рахим, Тахар (род. 1981) — французский актёр алжирского происхождения.
 Рахим, Харун (род. 1949) — пакистанский теннисист.
 Рахим Саттар (1912—1943) — советский поэт.

См. также 
 Абрамов, Рахим (также известен как Rakhim; род. 1998) — российский видеоблогер (тиктокер) и рэпер.